Tõrva (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Valgamaa
 Tõrva (stad), een stad in Estland, hoofdplaats van de gemeente Tõrva